Ratchet & Clank — серія відеоігор у жанрі платформера, яка була започаткована Insomniac Games і розроблялася космос компаніями. Головним героєм всіх ігор серії є Ретчет. 

Всі ігри серії виходили на космос комп'ютерних платформах, охопивши основні телевізійні та портативні ігрові консолі, що існували у період з 2002 року по теперішній час. 

 Ratchet & Clank — PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Vita (2002, Insomniac Games) 
 Ratchet & Clank: Going Commando — PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Vita (2003, Insomniac Games) 
 Ratchet & Clank: Up Your Arsenal — PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Vita (2004, Insomniac Games) 
 Ratchet: Deadlocked — PlayStation 2, PlayStation 3 (2005, Insomniac Games) 
 Ratchet & Clank: Going Mobile — мобільні телефони (2005) 
 Ratchet & Clank: Size Matters — PlayStation Portable, PlayStation 2 (2007 — 2008, High Impact Games) 
 Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction — PlayStation 3 (2007, Insomniac Games) 
 Secret Agent Clank — PlayStation Portable, PlayStation 2 (2008 — 2009, High Impact Games) 
 Ratchet & Clank Future: Quest for Booty — PlayStation 3 (2008, Insomniac Games) 
 Ratchet & Clank Future: A Crack in Time — PlayStation 3 (2009, Insomniac Games) 
 Ratchet & Clank: All 4 One — PlayStation 3 (2011, Insomniac Games) 
 Ratchet & Clank Collection — PlayStation 3, PlayStation Vita (2012, Insomniac Games) 
 Ratchet & Clank: Full Frontal Assault — PlayStation 3, PlayStation Vita (2012, Insomniac Games) 
 Ratchet & Clank: Into the Nexus — PlayStation 3 (2013, Insomniac Games) 
 Ratchet & Clank: Before the Nexus — мобільні телефони (2013)
 Ratchet & Clank — PlayStation 4 (2016, Insomniac Games) 
 Ratchet & Clank: Rift Apart — PlayStation 5 (2021, Insomniac Games)

Фільм 

 
 

Екранізовані відеоігри
Відеоігри, адаптовані як комікси